Ленингра́дский райо́н — название нескольких административно-территориальных единиц:

Россия 
 Ленинградский район — административный район в России.
 Ленинградский район — административный и муниципальный район в России.
 Ленинградский район — административный район Москвы в 1936—1991 годах, ныне в составе Северного административного округа Москвы.

Казахстан 
 Ленинградский район — название района в Кокчетавской области в 1955—1997 годах (в дальнейшем вошёл в состав Ленинского района, переименованного в Акжарский и переданного в Северо-Казахстанскую область).

Таджикистан 
 Ленинградский район — название Муминабадского района Таджикистана в 1973—1991 годах.

Узбекистан 
 Ленинградский район — название Учкуприкского района Узбекистана в 1957—1992 годах.

Украина 
 Ленинградский район — название Святошинского района Киева в 1973—2001 годах.